Cicladele () sunt un grup de insule, aparținând Greciei, situate în partea centrală și de sud a Mării Egee. Cicladele sunt cele mai cunoscute insule din regiune, alături de Creta și de Rodos.

Arhipelagul cuprinde 38 de insule (fiecare cu o suprafață mai mare de 400 de km²), precum și o mulțime de insule mai mici. Doar 24 de insule sunt locuite, având o suprafață totală de 2572 km². Cicladele alcătuiesc o regiune administrativă separată, cu capitala la Ermoupolis, pe insula Siros. Diferitele insule sunt separate unele de altele prin strâmtori foarte înguste, dintre care cea mai largă măsoară mai mult de 37 de kilometri.

Municipalități și comunități

Note

Vezi și
 Ducatul Arhipelagului

Insulele Greciei
Prefecturile Greciei
Marea Egee